

Рокі-Гілл — місто, штат Коннектикут
 Рокі-Гілл — місто, штат Нью-Джерсі